Celles, village et commune de la province de Hainaut (région wallonne) ;
 Celles, village de la commune de Houyet, province de Namur (région wallonne) ;
 Celles, village de la commune de Faimes, province de Liège (région wallonne) ;
 Pont-à-Celles, commune de la province de Hainaut (région wallonne) ;
 

 Celles, commune de l’Ariège (région Occitanie) ;
 Celles, ancienne commune du Cantal, intégrée à Neussargues en Pinatelle (région Auvergne-Rhône-Alpes) ;
 Celles, commune de la Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine) ;
 Celles, commune de la Dordogne (région Nouvelle-Aquitaine) ;
 Celles, commune de l’Hérault (région Occitanie) ;
 Celles-et-Roquadet-Paroixe, ancienne commune de Lot-et-Garonne, intégrée à Castillonnès (région Occitanie).
 Celles-en-Bassigny, commune de la Haute-Marne (région Grand Est) ;
 Celles-lès-Condé, commune de l’Aisne (région Grand Est) ;
 Celles-sur-Aisne, commune de l’Aisne (région Grand Est) ;
 Celles-sur-Belle, commune des Deux-Sèvres (région Nouvelle-Aquitaine) ;
 Celles-sur-Durolle, commune du Puy-de-Dôme (région Auvergne-Rhône-Alpes) ;
 Celles-sur-Ource, commune de l’Aube (région Grand Est) ;
 Celles-sur-Plaine, commune des Vosges (région Grand Est).

Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France